Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 18 лет 2016 — 33-е первенство Европы среди девушек до 18 лет, которое пройдёт в двух залах «Novomatic Aréna» венгерского Шопрона с 23 по 31 июля 2016 года.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров команды составляют сетку плей-оффа с 1/8 финала и разыгрывают медали чемпионата.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

Квалификация с 9 по 16-е места

1/4 финала

Матчи за 13-16-е места

Матчи за 9-12-е места

Матчи за 5-8-е места

1/2 финала

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 20 лет) 2016
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 16 лет) 2016
 Чемпионат мира по баскетболу 2016 (девушки до 17 лет)

Примечания

Ссылки 
 

2016
2016 год в баскетболе